Babuškinskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Vologda
 Babuškinskij rajon, un rajon di Mosca